Жук Адам Купріянович (1924—2005) — український мистецтвознавець.
 Жук Андрій Ілліч (1880 — 1968) — український громадсько-політичний діяч, дипломат і публіцист.
 Жук Андрій Сергійович (1984—2016) — командир 3-го батальйону 72-ї омбр.
 Жук Анна, громадська діячка.
 Жук Вадим Вадимович ( 1991) — український футболіст, півзахисник.
 Жук Вадим Дмитрович — радянський та білоруський футболіст, футбольний функціонер, суддя. Суддя першого матчу збірної України.
 Жук Валерій Миколайович (* 1962) — український економіст, доктор економічних наук, професор.
 Жук Василь Володимирович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жук Василь Іванович (*1991) — український футболіст.
 Жук Віктор Васильович (1937 — 2002) — український політик, колишній народний депутат України.
 Жук Віктор Степанович ( 1956 р.) — радянський та український футболіст, згодом — український тренер, виступав на позиції воротаря.
 Жук Віктор Якович (1939—1980) — учасник афганської війни.
 Жук Віра Никанорівна (1928 — 2008) — український вчений-історик, краєзнавець.
 Жук Володимир Дмитрович (1973—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жук Володимир Миколайович (* 1986) — український футболіст, воротар.
 Жук Ігор Теодорович (* 1951) — український бард, поет-пісняр, театральний та кінодраматург.
 Жук Ірина Геннадіївна ( 1993) — білоруська стрибунка з жердиною.
 Жук Ісак Абрамович (1902—1973) — російський радянський скрипаль.
 Йосиф Жук (1872—1934) — засновник і перший предстоятель Української православної церкви в Америці.
 Жук Костянтин Іванович (1909 — 1981) — радянський український кінорежисер.
 Жук (Вовкун) Лідія Сергіївна (1958) — народна артистка України.
 Жук Микола Васильович (* 1961) — український економіст, доктор економічних наук.
 Жук Микола Васильович (* 1976) — український політик, народний депутат України.
 Жук Микола Вікторович (1977—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жук Михайло Іванович (1883 — 1964) — український поет, графік, маляр.
 Жук Олег Олегович (1993—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жук Олександр Абрамович (1907—1995) — український композитор, диригент, педагог.
 Жук Олександр Броніславович (* 1989) — білоруський хокеїст.
 Жук Олександр Іванович (* 1954) — український фізик
 Жук Петро Максимович (1920 — 2000) — український архітектор.
 Жук Радослав Семенович (* 1931) — український архітектор
 Жук Сергій Володимирович — майор Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Жук Сергій Іванович (* 1958) — українсько-американський історик.
 Жук Сергій Йосипович (1969—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жук Сергій Стефанович (1885—1969) — український скульптор, письменник, поет, мистецтвознавець, перекладач, громадський, культурний та політичний діяч.
 Жук Сергій Якович (1892 — 1957) — радянський гідротехнік, академік АН СРСР з 1953, генерал-майор інженерно-технічної служби з 1943, Герой Соціалістичної Праці (1952).
 Жук Юрій Сергійович (1981—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бушко-Жук Михайло Осипович (1893—1942) — український військовий діяч.

Див. також 
 Жуков
 Жук (значення)

Українські прізвища